La vedova del miliardario o L'ultima inchiesta di Trent (Trent's Last Case) – romanzo di Edmund Clerihew Bentley del 1913
 Trent's Last Case – film del 1920 diretto da Richard Garrick
 L'affare Manderson (Trent's Last Case) – film del 1929 diretto da Howard Hawks